Mülbach steht für:
 Mülbach, Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Mülbach (Grabs), Quartier der Gemeinde Grabs im Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen

Gewässer: 
 Mülbach (Rhein), rechter Zufluss des Alpenrheins bei Fläsch, Region Landquart, Kanton Graubünden
 Mülbach (Werdenberger Binnenkanal) – zwei Zuflüsse des Werdenberger Binnenkanals (zum Alpenrhein) im Wahlkreis Werdenberg, Kanton St. Gallen; flussabwärts:
 Mülbach (Werdenberger Binnenkanal, Wartau), Oberlauf bis zum Siedlungsplatz Altneuguet, Gemeinde Wartau
 Mülbach (Werdenberger Binnenkanal, Salez), linker Zufluss bei Salez, Gemeinde Sennwald

Siehe auch:
 Mühlbach